Slavonska nogometna zona je bila jedna od 4 zone Hrvatske lige, koja je zajedno s ligama iz ostalih republika predstavljala 3. rang u nogometnom prvenstvu SFRJ. Pobjednik Slavonske nogometne zone je igrao kvalifikacije za ulazak u 2. Saveznu ligu - Sjever, dok su iz lige klubovi bili relegirani u prvenstva općinskih nogometnih podsaveza.

Kvalifikacije za 2. Saveznu ligu - Sjever 
Polufinale:
 NK Dinamo Vinkovci - NK Zadar 0:0
 NK Zadar - NK Dinamo Vinkovci 2:3

Finale:
 NK Dinamo Vinkovci - NK Orijent Rijeka 5:2
 NK Orijent Rijeka - NK Dinamo Vinkovci 1:2

U 2. Saveznu ligu - Sjever se kvalificirao NK Dinamo Vinkovci.

Povezani članci 
 Druga savezna liga Jugoslavije u nogometu 1967./68. 
 Dalmatinska nogometna zona 1967./68.
 Riječko-pulska nogometna zona 1967./68.
 Zagrebačka nogometna zona 1967./68.
 Prvenstvo Brodskog nogometnog podsaveza 1967./68.
 Podsavezna nogometna liga Našice 1967./68.
 Područna nogometna liga NSP Osijek 1967./68.
 Podsavezna nogometna liga NP Vinkovci 1967./68.
 Podsavezna nogometna liga Vukovar 1967./68.

Vanjske poveznice

Izvori 

 Vinkovački list #856
 Dragutin Kerže: "Olimpija, simbol Donjega grada 1923. – 2003.", Nogometni klub Olimpija, Osijek, 2003., 

1967-68
1967-68
Slavonija